Kongoba peut désigner :
Kongoba, la commune du département de Safané au Burkina Faso
Kongoba, la commune du département de Yaho au Burkina Faso

Homonymie de localités